Intel Polaris – procesor
 Polaris – Gwiazda Polarna
 α Ursae Minoris, współczesna północna gwiazda biegunowa
 Polaris Australis, słabo widoczna współczesna południowa gwiazda biegunowa
 Polaris – system rakietowy
 UGM-27A Polaris A-1
 UGM-27B Polaris A-2
 UGM-27C Polaris A-3
 Polaris – album powermetalowego zespołu Stratovarius
 Polaris - album progressive metalowego zespołu Tesseract
 Polaris – gra komputerowa na platformę Atari 2600
 Polaris – amerykański producent skuterów śnieżnych, quadów i pojazdów elektrycznych
 Polaris - pierwszy album studyjny polskiej grupy muzycznej Heart Attack
 Polaris – film z 2017 roku